Hezron ist der Name zweier Personen im Alten Testament. Ein Sohn Rubens, sowie ein Enkel Judas und Sohn des Perez tragen diesen Namen. Nachkommen beider Personen werden als Hezroniter bezeichnet.

Etymologie 
Für den Personennamen  (in .22  חֶצְרֹן ḥæṣron) wird entweder eine Ableitung von der Wurzel חצר ḤṢR (mit dem Substantiv חָצֵר ḥāṣer „Hof“) angenommen, in diesem Fall handelt es sich ursprünglich nicht um einen Personen-, sondern um einen Kollektivnamen (z. B. einen Stammesnamen). Oder der Name wird von der Wurzel ḪṢR (von ḪḎR) abgeleitet (mit dem Substantiv חָצִיר ḥāṣîr „Gras“), dann wird der Name als „der Grüne“ übersetzt.

Die Septuaginta gibt den Namen als Ασρων Asrōn, Αρσων Arsōn, Εσρων Esrōn und Εσερων Eserōn wieder, den Ortsnamen in  als Ασωρων Asōrōn. Die Vulgata gibt den Namen als Esrom wieder, der Samaritanische Pentateuch als ’Iṣron.

Hezron, Sohn Rubens 
Hezron wird in , ,  und  als dritter Sohn Rubens erwähnt. Seine Brüder sind Henoch, Pallu und Karmi.

Hezron, Sohn des Perez 
Ein anderer Hezron wird in , , ,  und 4,1  erwähnt. Er ist der Erstgeborene des Perez, sein Bruder heißt Hamul, seine drei Söhne sind Jerachmeel, Ram und Kaleb. Er wird im Stammbaum am Ende des Buches Rut erwähnt und ist ein Vorfahr König Davids. Dadurch hat er auch Aufnahme in den Stammbaum Jesu gefunden ( und ).

Literatur 
Art. חֶצְרוֹן, In: Gesenius, 18. Aufl. 2013, S. 387.

Hezron
Hezron
Hezron
Hezron
Hezron